Ausztrália
 Grange Brisbane egyik elővárosa Ausztráliában
 Írország
Grange község Sligo megyében, Írországban
egyéb
 Grange fiktív bolygó a Csillagok háborúja univerzumban
Hasonló
La Grange (egyértelműsítő lap)
Granger (egyértelműsítő lap)